Schlegeliaceae – rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales). Obejmuje cztery rodzaje z ok. 28 gatunkami. Największy zasięg ma najbardziej zróżnicowany rodzaj – liczący 15 gatunków Schlegelia, którego przedstawiciele rosną na obszarze od południowego Meksyku na północy po Peru i Brazylię. Rośliny z rodzaju Gibsoniothamnus występują między Meksykiem i Panamą. Zasięg jedynego gatunku z rodzaju Exarata obejmuje Kolumbię i Ekwador, a gatunku z rodzaju Synapsis – Kubę. Rośliny te rosną w wilgotnych lasach i nie mają znaczenia ekonomicznego.

Morfologia 

 Pokrój Krzewy (w tym także rosnące jako epifity), liany osiągające ponad 20 m, a w przypadku Exarata chocoensis drzewo osiągające 30 m wysokości.
 Liście Naprzeciwległe, pojedyncze, zwykle krótkoogonkowe. Blaszka liściowa zwykle skórzasta, szerokoeliptyczna (do 30 cm długości) i całobrzega. W przypadku Synapsis ilicifolia blaszka jest wcinana i kolczasta na brzegu.
 Kwiaty Okazałe, osadzone zwykle na długich szypułkach w szczytowych lub kątowych kwiatostanach wierzchotkowatych i groniastych. Kwiaty obupłciowe, mają symetrię promienistą lub prawie promienistą. Kielich jest dzwonkowaty, z 3 lub 5 ząbkami. Na jego zewnętrznej stronie znajdują się miodniki. Korona kwiatu rurkowato zrośnięta, czasem słabo dwuwargowa. Pręciki są cztery. Zalążnia górna.
 Owoce Rozwijające się w trwałym kielichu jagody z licznymi nasionami.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla pływaczowatych Lentibulariaceae.

 Wykaz rodzajów
 Exarata Gentry
 Gibsoniothamnus L. O. Williams
 Schlegelia Miquel
 Synapsis Grisebach

Przypisy 

Jasnotowce